Il doppio femminile dello  Sony Ericsson Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Marija Kirilenko e Nadia Petrova, ma Kirilenko ha deciso di non partecipare quest'anno. Nadia Petrova ha fatto coppia con Katarina Srebotnik e sono riuscite a vincere il titolo superando in finale Lisa Raymond e Laura Robson per 6-1, 7-62.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)

  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (ritirate, quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Julia Görges /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2013
WTA Tour 2013